Brage può riferirsi a:

Astronomia 
4572 Brage, asteroide della fascia principale, scoperto nel 1986

Mitologia 
Brage, nome con cui è nota in gran parte delle lingue scandinave la divinità norrena Bragi

Sport 
IK Brage, società calcistica svedese con sede nella città di Borlänge